Nikolajevo kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Novo Selo (samhälle i Bosnien och Hercegovina, Republika Srpska, lat 45,08, long 17,97),

Bulgarien 

 Nikolaevo (ort), Stara Zagora, obsjtina Nikolaevo, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar